Ко́та (Котах, ) — город на юго-востоке индийского штата Раджастхан. Административный центр одноимённого округа. Третий по численности населения города Раджастахана (после Джайпура и Джодхпура) и 47-й город Индии с населением 1 001 365 жителей (перепись 2011 года). Кота расположена в 240 км к югу от столицы штата - Джайпура на берегу реки Чамбал.

Физико-географическая характеристика 
Кота расположена в южной части Раджастхана. Средняя высота над уровнем моря - 271 метр. Кота находится в центре юго-восточного региона Раджастахана, известного под названием Хадоти. Город расположен на восточном берегу реки Чамбал на высокой наклонной равнине, являющейся частью плоскогорья Малва. С юго-востока на северо-запад город пересекают холмы Мокандарра. 
Климат
Климат Коты - тропический полупустынный (согласно классификации климатов Кёппена BSh) с высокими температурами в течение всего года. Лето длинное, жаркое и засушливое, начинается в конце марта и длится до конца июня. Для сезона муссонов характерны более низкие температуры при значительно более высокой влажности затяжных проливных дождях. По окончании сезона муссонов, в октябре, температура начинает вновь расти. Короткая мягкая зима начинается в конце ноября и длится до конца февраля. Средние температуры зимы - 26,7 °C (средний максимум) - 12 °C (средний минимум).

Среднегодовая норма осадков - 761 мм. Большую часть осадков приносят юго-западные муссоны.

История 
Кота расположен в исторической области Хадоти. Город был обнесён стенами в XIV веке, а в 1625 году стал центром раджпутского княжества. После распада империи Великих Моголов местные раджи сумели отстоять независимость в кровопролитных войнах с властителями Джайпура.

В 1818 году англичане убедили раджу заключить с ними субсидиарный договор о военной и политической помощи. После этого княжество Кота утратило политическую самостоятельность и поступило под управление агентства Раджпутаны.

Население 

Изменение численности населения Коты

Согласно данным переписи населения Индии 2011 года население Коты составило 1 001 365 человек, из них 529 795 мужчин и 471 570 женщин. Соотношение полов 906 женщин к 1000 мужчин и 12,74% населения города - дети младше 6 лет. Уровень грамотности 83,65% (среди мужчин - 90,56%, среди женщин 75,90%)

Экономика и транспорт 
Кота — важный центр торговли региона. Промышленность включает текстильную отрасль, производства металлических изделий и молочных продуктов, полировку камня и др. Через округ Кота проходят национальные шоссе № 12 (Джайпур — Джабалпур) и № 76. Ближайший действующий аэропорт находится в Джайпуре. В Кота имеется и свой собственный аэропорт, однако он не принимает регулярные рейсы с 1997 года.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт округа 
 A tourist’s description of Kota 

Города Раджастхана
Города-миллионеры Индии